Scopelogena är ett släkte av isörtsväxter. Scopelogena ingår i familjen isörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter
Scopelogena